Ome kan syfta på:
 Ome, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Italien
 Ōme, Tokyo, stad i Tokyo prefektur, Japan